Власов, Олег:
 Власов, Олег Александрович (род. 2002) — украинский футболист.
 Власов, Олег Сергеевич (род. 1984) — российский футболист.
 Власов, Олег (род. 1972) — узбекистанский футболист .